Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 3 заезда. Два лучших спортсмена в каждом заезде прошли в полуфинал A/B. Остальные спортсмены приняли участие в утешительных заездах

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительные заезды 
Три лучших спортсмена из утешительного заезда проходят в полуфинал A/B.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфинал A/B

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал C

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Академическая гребля на сайте Универсиады
 Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)